Skrzypce
 Skrzypce (film 1999)
 Skrzypce (film 2005)
 Skrzypce (skała)